Stridsbåt 90 kan avse:

Stridsbåt 90H – en 15,9 meter lång grundgående båt med aluminiumskrov för förflyttning av trupp och materiel inom svenska marinen, i tjänst 1991–
Storebro Stridsbåt 90E – en 11,9 meter lång grundgående båt med plastskrov och vattenjet inom försvaret och sjöräddningen
Stridsbåt 90N - Norska militären